Dinamo Jerewan ist der Name folgender Vereine:

 FC Dinamo Jerewan, Fußballverein
 HC Dinamo Jerewan, Eishockeyverein